De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1995 werd in het weekend van 18 en 19 februari 1995 gehouden in het Sportcentrum De Smelt in Assen. Kampioenen werden Annamarie Thomas en Falko Zandstra.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1995
Langebaanschaatsen in 1995
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe